Telnet peut désigner : 
 Telnet, un protocole de terminal à travers un réseau
 Telnet, une société d'ingénierie établie en Tunisie